Рід налічує 19 видів риб родини цихлові.

Види 

 Mylochromis anaphyrmus (Burgess & Axelrod 1973)  
 Mylochromis balteatus (Trewavas 1935)    
 Mylochromis chekopae Turner & Howarth 2001  
 Mylochromis ensatus Turner & Howarth 2001  
 Mylochromis epichorialis (Trewavas 1935)    
 Mylochromis ericotaenia (Regan 1922)    
 Mylochromis formosus (Trewavas 1935)    
 Mylochromis guentheri (Regan 1922)    
 Mylochromis incola (Trewavas 1935)    
 Mylochromis labidodon (Trewavas 1935)    
 Mylochromis lateristriga (Günther 1864)    
 Mylochromis melanonotus (Regan 1922)    
 Mylochromis melanotaenia (Regan 1922)    
 Mylochromis mola (Trewavas 1935)    
 Mylochromis mollis (Trewavas 1935)    
 Mylochromis obtusus (Trewavas 1935)    
 Mylochromis plagiotaenia (Regan 1922)    
 Mylochromis semipalatus (Trewavas 1935)    
 Mylochromis sphaerodon (Regan 1922)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae